Ffrangcon Davies oder Ffrangcon-Davies ist der Familienname folgender Personen:

 David Ffrangcon-Davies (1855–1918), britischer Opernsänger (Bariton) 
 Gwen Ffrangcon Davies (1891–1992), britische Schauspielerin